Az Úrvalsdeild 1922-es szezonja volt a bajnokság tizenegyedik kiírása. A bajnokságban három csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub nyolcadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1922
Izland 1